— город в Японии, находящийся в префектуре Оита. Площадь города составляет 280,03 км², население — 27 999 человек (2020), плотность населения — 99,98 чел./км².

Географическое положение 
Город расположен на острове Кюсю в префектуре Оита региона Кюсю. С ним граничат города Бунготакада, Уса, Кунисаки и посёлок Хидзи.

Население 
Население города составляет 27 999 человек (2020), а плотность — 99,98 чел./км². Изменение численности населения с 1950 по 2020 годы:

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Оита